Antoine Bellier e Gabriel Décamps erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Sanjar Fayziev e Markos Kalovelonis hanno sconfitto Mikael Torpegaard e Kaichi Uchida con il punteggio di 6-7(3-7), 6-4, [10-4].

Teste di serie 

  Arjun Kadhe /  Vladyslav Manafov (quarti di finale)
  Sanjar Fayziev /  Markos Kalovelonis (campioni)

  Yan Bondarevskiy /  Grigoriy Lomakin (semifinale) 
  Evgenij Karlovskij /  Evgenii Tiurnev (quarti di finale)

Wildcard 

  Mykhailo Mossur /  Nikita Sidorov (primo turno)

  Timur Maulenov /  Dostanbek Tashbulatov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Shymkent Challenger II 2022